Погостский сельсовет:

Беларусь 
 Погостский сельсовет (Березинский район) — сельсовет в Березинском районе Минской области
 Погостский сельсовет (Солигорский район) — упразднённый сельсовет в Солигорском районе Минской области